Il toponimo Nucet può riferirsi a diverse località della Romania:

Nucet, città del distretto di Bihor
Nucet, comune del distretto di Dâmbovița